Piasecki est un patronyme porté notamment par :

 Bartosz Piasecki (1986-), escrimeur norvégien pratiquant l'épée :
 Francis Piasecki (1951-2018), footballeur français ;
 Frank Piasecki (1919-2008), constructeur d'hélicoptères américain ;
 Lech Piasecki (1961-), coureur cycliste polonais ;
 Pierre Edmond Piasecki (1985-), tireur français, spécialisé dans le tir à la carabine à 10 m. :
 Sergiusz Piasecki (1901-1964), écrivain polonais.